Andrei Băleanu se poate referi la una din următoarele personalități:

 Andrei Băleanu sau Andrei Cătălin Băleanu (n. 1946, București, România), regizor de film din România;
 Andrei Băleanu sau Andrei Nichifor Băleanu (n. 1935, satul Izvoare, județul Soroca – d. 2000, Chișinău, Republica Moldova), regizor de teatru și actor de teatru și film din Republica Moldova.